Eco
ECos (sistema operacional)

Localidades

Caverna dos ecos

Écos

Desambiguação